«Riot» — песня американской кантри-группы Rascal Flatts, вышедшая в качестве третьего сингла с их 9-го студийного альбома Rewind. Релиз прошёл 24 ноября 2014 года.

История 
Песня — это «умоляющая баллада, наполненная звуками фортепиано, струнными, нежным вибрато вокалиста Гэри ЛеВокса». В ней рассказчик просит его возлюбленную не покидать его, заявив, что «иначе он будет буйствовать», если она это сделает.

Песня получила положительные отзывы музыкальной критики, например от Country Weekly и Taste of Country

К августу 2015 года тираж сингла составил 201,000 копий в США.

Музыкальное видео 
Режиссёром видеоклипа стал Brian Lazzaro, а премьера прошла в апреле 2015 года.

Позиции в чартах

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификация

Примечания

Ссылки 
 Riot

Песни 2014 года
Кантри-песни
Песни на английском языке
Синглы Big Machine Records